Pomník Adama Mickiewicze je pojmenování pro několik soch/pomníků/památníků v těchto místech:

 Pomník Adama Mickiewicze (Bílsko-Bělá) – Partyzantów
 Pomník Adama Mickiewicze (Gdaňsk) – v parku Oliwski
 Pomník Adama Mickiewicze (Karlovy Vary) – busta v parku nedaleko parkhotelu Richmond
 Pomník Adama Mickiewicze (Krakov) – na Rynku Glownem
 Pomník Adama Mickiewicze (Lvov) – na náměstí Miskevycha
 Pomník Adama Mickiewicze (Paříž) – Cours Albert 1er
 Pomník Adama Mickiewicze (Varšava) – Krakowskie Przedmieście
 Pomník Adama Mickiewicze (Výmar) – Park an der Ilm